Nobeoka (geslacht), een geslacht van hooiwagens uit de familie Epedanidae
Nobeoka (Miyazaki),  een stad in de Japanse prefectuur Miyazaki